Colignon ist der Nachname von

 Marie-France Colignon (* 1959), französische Judoka
 Raymond Colignon (1907–1987), belgischer Jazzmusiker